Kasparow–Karpow steht für Schachwettkämpfe zwischen Garri Kasparow und Anatoli Karpow, darunter:

 Schachweltmeisterschaft 1984
 Schachweltmeisterschaft 1985
 Schachweltmeisterschaft 1986
 Schachweltmeisterschaft 1987
 Schachweltmeisterschaft 1990
 Kasparow–Karpow (Jubiläumswettkampf 2009), Schnell- und Blitzschach